Ла Консепсион, Ранчо Бонито има више значења:

 Ла Консепсион, Ранчо Бонито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион, Ранчо Бонито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику